Cinquini ist der Familienname von:

 Renato Cinquini (* 20. Jahrhundert), italienischer Filmeditor
 Roberto Cinquini (1924–1965), italienischer Filmeditor und Regieassistent